De zak van Rathke is in de embryogenese een invaginatie aan de voorkant van het buccofaryngeale membraan (Membrana stomatopharyngealis) en aan de bovenkant van de zich ontwikkelende mond. Het vormt het voorste deel van de hypofyse (adenohypofyse) en is een onderdeel van het endocrien systeem.

Ontwikkeling 
De zak van Rathke en dus de hypofyse is afkomstig van het ectoderm.

De zak van Rathke verliest uiteindelijk zijn verbinding met de farynx waardoor het voorste deel van de hypofyse ontstaat. De voorwand van de zak van Rathke groeit uit en vult het grootste deel van de zak tot de pars distalis en de pars tuberalis. De achterwand vormt de pars intermedia.

Bij sommige organismen bezet de groeiende voorwand niet volledig de zak van Rathke, waardoor er een overblijfsel (Rathke's spleet) overblijft tussen de pars distalis en pars intermedia.

Cystevorming 
De zak van Rathke kan een goedaardige cyste vormen. De cyste is gevuld met een vloeistof. Soms kan de cyste zorgen voor een verslechtering van het gezichtsvermogen, hoofdpijn of zelfs een verlies van de functie van de hypofyse. Craniopharyngioma is een neoplasie en kan ontstaan uit het epitheel in de spleet.

Naamgeving
De zak van Rathke is vernoemd naar Martin Rathke een van de grondleggers van de moderne embryologie.

Bronnen

Dierlijke ontwikkeling
Ontwikkelingsbiologie